Codreanu ist der Familienname folgender Personen:

 Corneliu Zelea Codreanu (1899–1938), rumänischer Politiker
 Ilie Codreanu (* 1948), rumänischer Sportschütze
 Roman Codreanu (1952–2001), rumänischer Ringer
 Silvia Codreanu-Windauer (* 1955), rumänisch-deutsche Mittelalterarchäologin
 Teofil Codreanu (1941–2016), rumänischer Fußballspieler und -trainer